Fejér steht für:
 die ungarische Bezeichnung des historischen Komitats Komitat Weißenburg
 ein Komitat (Verwaltungsbezirk) im nördlichen Zentralungarn, siehe Komitat Fejér
 Fejer Motor Car, ehemaliger kanadischer Automobilhersteller

Fejér oder Fejer ist der Familienname folgender Personen:
 Andreas Fejer-Konnerth (* 1964), deutscher Tischtennisspieler rumänischer Abstammung
 Jules Fejer (1914–2002), ungarischer Physiker
 Leopold Fejér (1880–1959), ungarischen Mathematiker
 Martin Fejer, US-amerikanischer Physiker
 Zoltan Fejer-Konnerth (* 1978), deutscher Tischtennisspieler

Siehe auch:
 Fejér